Тигран Узлян:
 Узлян, Тигран Артурович (род. 1994) — российский боксёр, призёр чемпионата России (2012).
 Узлян, Тигран Джаникович (род. 1968) — советский и греческий боксёр, многократный чемпион Греции, призёр чемпионата Европы (1998).